„Тойота RAV4“ (Toyota RAV4) е модел компактни SUV автомобили (сегмент J) на японската компания „Тойота“, произвеждани в пет последователни поколения от 1994 година.

Разработен за потребители, търсещи предимствата на автомобилите с повишена проходимост, като увеличено пространство за товари, подобрена видимост и възможност за всеприводно задвижване, но с маневреността и икономичността на компактен лек автомобил, „Тойота RAV4“ се превръща в първия модел на цял нов пазарен сегмент – на компактните кросоувъри.

Автомобилът се задвижва от 2,5-литров четирицилиндров двигател и шестстепенна автоматична скоростна кутия. Купувачите могат да избират между задвижване на четирите колела и задвижване на четирите колела. Като цяло Toyota RAV4 е впечатляващ, добре оборудван компактен SUV без съществени недостатъци.

Бележки 

RAV4
Автомобили с повишена проходимост